Цивилёв — русская фамилия. Женская форма Цивилёва.

Известные носители 
 Цивилёв, Андрей Сергеевич (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Цивилёв, Сергей Евгеньевич (род. 1961) — российский политик, губернатор Кемеровской области.

 Цивилёва, Лидия Анатольевна (род. 1950) — российская актриса.

См. также 
 Цивилево